Франсиско Лопез има више значења:

 Франсиско Лопез (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско Лопез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско Лопез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Лопез (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику